Semipalatinsk (stad)
 Oblast Semipalatinsk
 Gouvernement Semipalatinsk
 Testlocatie Semipalatinsk